Тара́с Яросла́вович Біленький (  — ) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1989 року в місті Підволочиськ Тернопільської області, де закінчив гімназію імені Івана Франка.

Мобілізований на початку червня 2014 року, згодом підписав контракт. Ніс службу на адміністративному кордоні з окупованим російськими військами Кримом, потім в зоні бойових дій. Сержант, командир 1-го відділення 1-ї стрілецької роти, 6-й окремий мотопіхотний батальйон.

Загинув 21 серпня 2015-го під час виконання бойового завдання поблизу міста Сєвєродонецьк.

25 серпня 2015 року похований в Підволочиську.

Без Тараса лишилися батько Ярослав Біленький, брат Андрій.

Вшанування 
8 вересня 2015 року в Підволочиській гімназії імені Івана Франка відкрито Дошку Пам'яті Тарасу Біленькому.

Джерела 
 Книга пам'яті 

Уродженці Підволочиська
Військовики 44-ї окремої артилерійської бригади
Померли в Сєвєродонецьку